Jelbuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jelbuk, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jelbuk, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar